FGT steht für
 FGT-Indizes, Foster-Greer-Thorbecke-Indizes, Armutsmaße
 Figuraler Gedächtnistest des Wiener Testsystems
Abkürzung